Bonell ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Bonell (1921–1995), englischer Fußballspieler
 Carlos Bonell (* 1949), englischer Gitarrist und Musikpädagoge
 Gotthard Bonell (* 1953), italienischer Künstler, Grafiker und Sänger
 Mònica Bonell Tuset (* 1971), Politikerin in Andorra

Siehe auch:
 Bonnell